La  du championnat de Suisse de football, qui se joue en une poule unique, est remportée par le Servette FC. 

Le Grasshopper-Club Zurich termine deuxième à trois points du champion. Le FC Lugano complète le podium. 

Le système de promotion/relégation est le suivant : descente automatique sans matchs de barrage pour les trois derniers de première division et montée automatique pour les premiers des deux groupes de deuxième division. L'Urania Genève Sport, le FC Blue Stars Zurich et le FC Zurich descendent en deuxième division. Ils sont remplacés pour la saison 1934-1935 par le FC Kreuzlingen et l'Étoile Carouge FC. Néanmoins, le FC Kreuzlingen ne montera pas en première division en raison de difficultés financières.

Léopold Kielholz, joueur du Servette FC finit meilleur buteur du championnat avec 40 buts marqués.

Les clubs de l'édition 1933-1934

Compétition

La pré-saison

Les moments forts de la saison

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).

  

|}

Matchs

Bilan de la saison

Statistiques

Affluences

Meilleur buteur 
 Léopold Kielholz, Servette FC, 40 buts

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat de Suisse de football

Liens externes 
 Classement sur rsssf.com

Championnat de Suisse de football
Suisse
Suisse
1933 en Suisse
Sport en Suisse en 1934